Експресен влак „Златни пясъци“ е бивш влак по дестинацията с най-дългото разстояние, обслужвана от национална компания „Български държавни железници“.

Маршрутът на този влак е от София до Варна през гара Горна Оряховица. Разстоянието между столицата и „морския град“ е 543 км и се изминава от експресния влак за 7 часа. Според Графика за движение на влаковете, влязъл в сила на 12 декември 2008, експресен влак 2601 потегля от Централна гара София в 7:05 ч. и пристига в крайната си гара Варна в 14:04 ч. Този влак се обслужва от електровоз и локомотивна бригада на депо Горна Оряховица. Обратният експрес 2602 заминава сутрин от Варна в 7:55 ч. и пристига в столицата в 14:58 ч. Този влак се обслужва от електрически локомотив и машинисти на депо Подуяне.

Разписанието на влаковете е съставено така, че да задоволява максимално потребностите на пътниците от придвижване на дълго разстояние за максимално кратко време чрез спиране на по-малко междинни гари. Разписанието на двойката експресни влакове е синхронизирано с това на крайградските пътнически влакове на къси разстояния. По този начин се осъществява ефективен довозващ интеррегионален превоз за пътниците в гарите Горна Оряховица, Левски и Плевен. В гара Мездра експресите традиционно правят връзки за северозападната част на страната, в това число Видин, Монтана, Лом и Берковица.

Експресите „Златни пясъци“ са влаковете на БДЖ, за които може да се каже, че в най-голяма степен се приближават до очакванията на пътниците за бързо и удобно пътуване, което би могло да си съперничи с конкуренцията на автобусните превозвачи. Влаковете са снабдени с климатизирани вагони, с каквито се извършват повечето регионални превози на къси разстояния в Германия. Возят в своите композиции специализирани вагони за трудноподвижни пътници. В тях са обособени места за граждани, придвижващи се с инвалидни колички, както и за техните придружители. Към тези вагони са изградени санитарни възли, отговарящи на международните стандарти за безопасност при транспортирането на лица в неравностойно положение. Поради международно изискване средната скорост между гарите да е поне 100 км\ч ,понастоящем в бдж няма нито един експресен влак.

Източници 

 Деянов, Димитър, „Сто години бързи влакове в БДЖ“,
 сп. „Железопътен транспорт“ – „Експресните влакове на БДЖ“,
 Пътеводител на БДЖ,
 Ежедневен план за работа на машинистите, локомотивите и ЕМВ на локомотивно депо Горна Оряховица,
 Синдикат на локомотивния перосонал в България www.slpb.com

Влакове на БДЖ